Tyson Foerster (né le  à Alliston, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de ailier droit.

Biographie

Carrière en club 
Il est choisi au premier tour, en 23 position par les Flyers de Philadelphie lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2020.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2017-2018 || Spirit de Stouffville || LHJO ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Colts de Barrie || LHO ||64 ||10 ||13 ||23 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Colts de Barrie || LHO ||62 ||36 ||44 ||80 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 24 || 10 || 7 || 17 || 16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||9 ||2 ||1 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Colts de Barrie || LHO ||13 ||6 ||5 ||11 ||6 ||6 ||1 ||3 ||4 ||4

Notes et références 

Attaquant de hockey sur glace
Naissance en janvier 2002
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley